Józef Nowak – żołnierz Pułku 5-go Piechoty Liniowej, odznaczony Orderem Virtuti Militari (9 marca 1831)
 Józef Nowak – podporucznik Pułku 12-go Piechoty Liniowej, odznaczony Orderem Virtuti Militari (17 września 1831)
 Józef Nowak (ur. 1842) – podporucznik weteran powstania styczniowego, odznaczony Krzyżem Niepodległości z Mieczami (8 listopada 1930)
 Józef Nowak (ok. 1844–1901) – ziemianin, właściciel dóbr
 Józef Nowak (ur. 1865) – kolejarz, działacz niepodległościowy, odznaczony Krzyżem Niepodległości (9 listopada 1931)
 Józef Nowak (ur. 1873) – kamerdyner, żołnierz Legionów Polskich, odznaczony Krzyżem Niepodległości (2 maja 1933)
 Józef Nowak ps. „Longin” (ur. 1882) – blacharz, działacz niepodległościowy, członek PPS, odznaczony Krzyżem Niepodległości (22 kwietnia 1938)
 Józef Nowak (1884–1943) – robotnik, działacz komunistyczny
 Józef Nowak (1885–1878) – poeta górnołużycki
 Józef Franciszek Nowak ps. „Konrad” (ur. 1888) – urzędnik, działacz niepodległościowy, odznaczony Krzyżem Niepodległości (9 października 1933)
 Józef Nowak ps. „Czarny” (ur. 1888) – maszynista PKP, działacz niepodległościowy, członek PPS, odznaczony Krzyżem Niepodległości (16 marca 1937)
 Józef Nowak ps. „Stefan” (ur. 1889) – kolejarz, działacz niepodległościowy, odznaczony Krzyżem Niepodległości (17 marca 1938)
 Józef Jakub Nowak (ur. 1891) – podpułkownik artylerii Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Walecznych (dwukrotnie)
 Józef Nowak (ur. 1893) – starszy posterunkowy Policji Państwowej, zamordowany w Kalininie
 Józef Nowak (ur. 1895) – żołnierz 5 Pułku Piechoty Legionów Polskich, odznaczony Krzyżem Niepodległości (27 czerwca 1938)
 Józef Nowak ps. „Mierzejewski” (1896–1944) – urzędnik, działacz niepodległościowy, odznaczony Krzyżem Niepodległości (20 lipca 1932), żołnierz Armii Krajowej
 Józef Nowak (ur. 1898) – żołnierz 7 Pułku Piechoty Legionów Polskich, odznaczony Krzyżem Niepodległości (5 sierpnia 1937)
 Józef Nowak (ur. 1898) – żołnierz 1 Pułku Piechoty Legionów Polskich, odznaczony Krzyżem Niepodległości (17 marca 1938)
 Józef Nowak (1908–1995) – duchowny katolicki z Zaolzia
 Józef Nowak (1911–1940) – podporucznik piechoty rezerwy Wojska Polskiego, zamordowany w Katyniu
 Józef Franciszek Nowak (1918–2003) – kapitan pilot Polskich Sił Powietrznych, odznaczony Orderem Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych (trzykrotnie)
 Józef Nowak (1925–1984) – aktor filmowy i teatralny
 Józef Nowak (ur. 1935) – działacz polityczny i oświatowy
 Józef Nowak (ur. 1958) – piłkarz

Przypisy